

Persone
 Adrien Duquesnoy – uomo politico francese durante la Rivoluzione
 Charles-François-Honoré Lanctin detto Duquesnoy – cantante e compositore francese
 Ernest Dominique François Joseph Duquesnoy – uomo politico francese durante la Rivoluzione
 François Duquesnoy – scultore fiammingo
 Florent Joseph Duquesnoy – generale francese
 Jérôme Duquesnoy il Giovane – scultore e architetto fiammingo
 Jérôme Duquesnoy il Vecchio – scultore fiammingo
 Roger Duquesnoy – cestista francese

Altro  
du Quesnoy – nobile famiglia della Normandia